Софија Јовановић може бити:

 Софија Јовановић (ратница) (1895—1979), ратница, добровољац и наредник српске војске у ратовима од 1912. до 1918.
 Софија Соја Јовановић (1922—2002), прва српска позоришна и филмска режисерка